DLIB steht für:
 Bahnhof Limbach (Sachs) (DS100-Code), deutscher Bahnhof

Dlib steht für:
 Dlib, Software-Bibliothek mit Algorithmen für maschinelles Lernen, Bildverarbeitung und maschinelles Sehen

Abkürzung